Károly Peller ist der Name folgender Personen:
* Károly Peller (Tontechniker) (* 1937), ungarischer Tontechniker 
 Károly Peller (Schauspieler) (* 1979), ungarischer Schauspieler und Operettensänger